Esperantinense – abitanti di Esperantina (Piauí)
Esperantinense – abitanti di Esperantina (Tocantins)